Khattak ist 
 eine afghanische Kampfkunst: Khattak (Kampfkunst)

Khattak ist der Familienname folgender Personen:

 Ajmal Khattak (1925–2010), pakistanischer Politiker und Schriftsteller
 Muhammad Aslam Khan Khattak (1908–2008), pakistanischer Politiker und Diplomat
 Khushal Khan Khattak (1613–1689), paschtunischer Dichter
 Pervez Khan Khattak (* 1950), pakistanischer Politiker
 Raj Wali Shah Khattak († 2015), pakistanischer Lyriker, Schriftsteller und Literaturkritiker